5265 Schadow - asteróide.
 Johann Gottfried Schadow - escultor alemão.
 Rudolf Schadow (1786 — 1822) escultor alemão.
 Friedrich Wilhelm von Schadow (1789 — 1862) pintor alemão.

Desambiguação